I NatWest Island Games 2003 (it. Giochi delle Isole 2003), decima edizione della competizione, si svolsero sull'Isola di Guernsey dal 28 giugno al 4 luglio 2003.

Medagliere

Sport
 Badminton
 Windsurf
 Tiro con l'arco
 Tennis da tavolo
 Ginnastica
 Pallavolo
 Calcio
 Atletica leggera
 Golf
 Pallacanestro (M - F)
 Vela
 Tiro a segno
 Ciclismo
 Nuoto
 Tennis
 Triathlon

Collegamenti esterni